Рейссиг — фамилия.
 Рейссиг, Корнелий Христианович (1781—1860) — астроном, конструктор геодезических приборов.
 Рейссиг, Луис (1897—1972) — аргентинский писатель и педагог.
 Рейссиг, Рудольф (1874—1939) — чешский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Эррера-и-Рейссиг, Хулио (1875—1910) — уругвайский поэт, драматург, прозаик, эссеист, основоположник модернизма в национальной поэзии Уругвая.
 Рейссиг, Иоганн Христиан фон (1809—1839) — штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского полка, персонаж городской легенды, памятник перенесён на Лазаревское кладбище.

Примечания